Glaser:
 Donald Arthur Glaser
 Marcu Glaser